El término Punch puede referirse a:

 Punch, ciudad de la India.
 Distrito de Punch, distrito de la India.
 Punch y Judy, títeres tradicionales ingleses.
 Punch, revista británica de humor y sátira.
 Producciones PUNCH, productora colombiana de programas de televisión.
 Punch, banda de rock hispano-argentina.
 Punch, película de 1996 protagonizada por Andy Linden.
 Punch, cantante surcoreana.